Foto finish, en esports, la reproducció de l'arribada a la línia de meta per dilucidar els vencedors d'una carrera o esdeveniment.
 Photo-Finish, setè àlbum d'estudi del guitarrista irlandès Rory Gallagher, publicat en 1978.
 «Photo Finish», sisè capítol de la tercera temporada de la sèrie de televisió Prison Break.
 Photo Finish Records, companyia discogràfica de Nova York.